CLIS est un sigle qui peut désigner :
 carcinome lobulaire in situ, en médecine ;
 classe pour l'inclusion scolaire, un ancien dispositif scolaire français ;
 comité local d'information et de suivi, dans le domaine de l'environnement en France.